Příjmení Opatřil nosí více významných osobností:

 Josef Opatřil (* 1934) – český architekt
 Pavel Opatřil (* 1966) – český římskokatolický duchovní
 Rudolf Opatřil (* 1959) – český diplomat a politik